Бу́линь (бу́лин, бу́глин, бу́глинь, бу́лень, бу́глень, бу́лина, бу́глина, буглина́) (, от  — «тянуть» и  — «льняной трос, линь»):
 Бу́линь — снасть для оттяжки шкаторины паруса к ветру, когда держат круто (бейдевинд), в беть
 Грота-булинь ()
 Гротмарса-булинь ()
 Магерман (фор-марса-булинь)
 Фокабулинь ()
 Крюйсельбулинь ()
 Бу́линь («бесéдочный» у́зел, от  — «узел-стул; беседка») — морской узел
 Голландский бу́линь
 Встречный бу́линь
 Двойной бу́линь ( — «булинь на середине верёвки»)
 Йосемитский бу́линь
 Бегущий бу́линь ( — «узел бегущий булинь»)
 Испанский бу́линь
 Португальский бу́линь
 Питоний бу́линь

См. также